Петлюра Віктор Володимирович (* 1975) — російський співак, виконавець російського шансону
 Петлюра Леся Симонівна (1911—1941) — українська поетеса
 Петлюра Олександр Васильович (1888 — 1951) — полковник Армії УНР
 Петлюра Ольга Опанасівна (1885 — 1959) — український педагог, дружина Симона Петлюри
 Петлюра Симон Васильович (1879 — 1926) — український державний і політичний діяч, головний отаман військ УНР, голова Директорії УНР
 Петлюра - населений пункт у Канаді

Див. також 
 Петлюри — рід полтавців, що залишили помітний слід у духовному житті краю

Українські прізвища